Il existe, en France, plusieurs voies de circulation routière nommées route départementale 11, ou RD 11 :

 dans le département des Hautes-Pyrénées, elle relie Capvern à Estampures.
 dans le département des Vosges, elle relie Épinal à Le Tholy.
 dans le département des Yvelines, elle relie Saint-Cyr-l'École à Saint-Illiers-le-Bois.
 dans le département des Hauts-de-Seine, elle relie La Garenne-Colombes à Gennevilliers ; le tronçon de La Garenne-Colombes à Asnières-sur-Seine reprend l'ancienne RN 309A, déclassée après avoir été renuméroté RN 409.
 dans l'Hérault, le départementale 11 et la deuxième route la plus meurtrière du département entre 2006 et 2015, avec  sur , soit 0,84 tués par kilomètre.

Notes et références

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Réseau routier des Yvelines
 Réseau routier des Hauts-de-Seine

011